Henel ist der Familienname folgender Persommen:

Christian Henel (* 1988), deutscher Fußballspieler
Edwin Hermann Henel (1883–1953), Graphiker und Gebrauchsgraphiker
Hans Otto Henel (* 1888), deutscher Autor und Journalist 
Nicolaus Henel von Hennenfeld (1582–1656), schlesischer Biograf, Chronist und Historiker

Siehe auch:
Hänel
Haenel
Hähnel